Cane Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cane Island (Craighead County, Arkansas)
 Cane Island (Marion County, Arkansas)
 Cane Island (Florida)
 Cane Island (Kentucky)
 Cane Island (Louisiana)
 Cane Island (Beaufort County, South Carolina)
 Cane Island (Chesterfield County, South Carolina)
 Cane Island (Dorchester County, South Carolina)
 Cane Island (Georgetown County, South Carolina)
 Cane Island (Greene County, Tennessee)
 Cane Island (Polk County, Tennessee)

en:Cane Island